Laurenzio – elemento chimico
 Antipapa Laurenzio – antipapa dal 498 al 506
 Laurenzio – nome proprio di persona maschile